Fahr steht für:

 Gefahr, veraltete Bezeichnung 
 Maschinenfabrik Fahr, deutscher Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen
 BKK Fahr, deutsche Betriebskrankenkasse

Orte:
 Fahr (Neuwied), Ortsteil des Stadtteils Feldkirchen der Stadt Neuwied
 Fahr (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach
 Kloster Fahr, Exklave von Würenlos, Kanton Aargau, Schweiz

Personen:
 Albert Fahr (1857–1916), deutscher Klavierhersteller
 Alfred Fahr (* 1949), deutscher Pharmazeut
 Andreas Fahr (* 1966), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Annina Fahr (* 1993), Schweizer Sprinterin
 Ekkehard Fahr (* 1934), deutscher Architekt und Universitätsprofessor
 Friedrich Fahr (1932–2007), deutscher Domkapitular, apostolischer Protonotar
 Hans Jörg Fahr (* 1939), deutscher Astrophysiker
 Johann Georg Fahr (1836–1916), deutscher Unternehmer
 Otto Fahr (1892–1969), deutscher Schwimmsportler und Unternehmer
 Otto Julius Fahr (1862–1930), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHHB
 Peter Fahr (Pierre Farine; * 1958), Schweizer Schriftsteller
 René Fahr (* 1972), deutscher Betriebswirtschaftler
 Theodor Fahr (1877–1945), deutscher Pathologe

Siehe auch:
 Morbus Fahr
 Far
 Vahr